Let It Die – album kanadyjskiej piosenkarki Feist (2004)
 Let It Die – singel zespołu Foo Fighters (2008)
 Let It Die – singel brytyjskiej piosenkarki Ellie Goulding (2022)